Giovanni Intini – arcivescovo cattolico italiano
Stefano Intini – fumettista italiano
Ugo Intini – politico e giornalista italiano